III liga polska w piłce nożnej (1998/1999) – 47. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 71 drużyn, grając w 4 grupach systemem kołowym.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

    = Awans dp II ligi

    = Spadek z ligi

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1998 w polskim sporcie
1999 w polskim sporcie